Выборы в Европейский парламент в 1989 году.

Это были третьи выборы в Европарламент. Участвовали Бельгия, Люксембург, Нидерланды, ФРГ и Западный Берлин, Франция, Италия, Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, Испания, Португалия.
Избрано 518 делегатов. Прошли 15-18 июня 1989 года.

Количество

Примечания 

 
Европарламент